Kisch [kiš] je vlastní jméno:
osob

 Alexander Kisch (1848–1917) – pražský rabín a teolog
 Bedřich Kisch (1894–1968) – česko-německý lékař, válečný chirurg
 Egon Erwin Kisch (1885–1948) – pražský novinář a spisovatel
 Enoch Heinrich Kisch (1841–1918)
 Frederick Kisch (1888–1943)
 Jo'av Kiš (* 1968) – izraelský politik
 Josef Kisch (1912–1948) – nacistický zločinec
 Paul Kisch (1883–1944) – pražský, německy píšící autor a žurnalista

míst
 Kfar Kisch
 Nachal Kisch

Německá příjmení
Židovská příjmení